What’s New — двенадцатый студийный альбом американской певицы Линды Ронстадт, вышедший в 1983 году. Он достиг миллионных продаж и платиновго статуса RIAA. Записи были сделаны вместе с Нельсоном Риддлом, легендарным американским аранжировщик музыки для биг-бэндов, наиболее известным по своему многолетнему сотрудничеству с Фрэнком Синатрой. Диск стал второй частью джазовой совместной трилогии певицы и композитора. Номинация на премию «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение (где конкурировала с Донной Саммер, Бонни Тайлер и Шиной Истон и уступила Айрин Кара).

История 
Альбом вышел в сентябре 1983 года на лейблах Elektra Records/Asylum Records.
Диск стал первым альбомом новой джазовой трилогии с платиновым статусом, созданным совместно Линдой и Нельсоном Риддлем и 9-м для Ронстадт диском с более чем миллионным тиражом. Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, имел коммерческий успех и тираж в 3 млн копий в США и платиновую сертификацию RIAA. Альбом занял позицию № 2 в чарте Top Jazz Albums, в американском хит-параде Billboard 200 диск занял 3-е место. Диск провёл в американском хит-параде 80 недель и 5 недель подряд сохранял третье место, уступая только альбомам Thriller Майкла Джексона и Can’t Slow Down Лайонела Ричи.

Список композиций

Участники записи 
Приведены по сведениям базы данных Discogs, нумерация треков указана по изданию в формате компакт-диска.

Музыканты:
 Линда Ронстадт — вокал
 Нельсон Риддл — дирижёр, аранжировка
 Рэй Браун — бас-гитара (в песнях 1—4, 6, 8, 9)
  — гитара (в песнях 5, 7)
  — гитара (в песнях 1—4, 6, 8, 9)
  — фортепиано
  — ударные
  — бас-гитара (в песнях 5, 7)
  — тенор-саксофон (в песне 4)
  — тенор-саксофон (в песнях 6, 7)
  — труба (в песне 2)
 Чонси Уэлш — тромбон (в песне 8)
 Леонард Аткинс — концертмейстер
 Натан Росс — концертмейстер

Технический персонал:
 Питер Эшер — музыкальный продюсер
  — звукорежиссёр, сведение
 Барбара Руни — ассистент звукорежиссёра по записи, ассистент звукорежиссёра по микшированию
 Роберт Спано — ассистент звукорежиссёра по записи, ассистент звукорежиссёра по микшированию
  — 
 Глория Бойс — координатор альбома
  — арт-директор, дизайнер
  — арт-директор, дизайнер
 Брайан Арис — фотограф
 Дженни Шорр — стилист по гардеробу

Позиции в хит-парадах 
Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 The Definitive Linda Ronstadt Homepage

Джазовые альбомы США
Альбомы Elektra Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Питером Эшером
Альбомы Asylum Records
Альбомы Линды Ронстадт